Dante Lodrini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pietro Gualdi Lodrini – pittore italiano